Трофимовская — река в России, протекает по Енисейскому району Красноярского края. Устье реки находится в 249 км от устья реки Сочур по правому берегу. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Сочура
Реки Енисейского района